Thumann är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Anton Thumann (1912–1946), tysk SS-Obersturmführer
 Paul Thumann (1834–1908), tysk målare